9 miejscowości w Polsce:
 Przytuły – część miejscowości Bukowa Wielka w woj. lubelskim, w pow. chełskim, w gminie Sawin
 Przytuły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Przytuły – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły
 Przytuły – część miejscowości Śniadowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Przytuły – część miejscowości Zbrzeźnica w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Przytuły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Przytuły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko
 Przytuły – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Przytuły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Pozezdrze

Zobacz też: Przytuły, Przytuły Nowe, Przytuły Stare, Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las